То́мас Пи́тер Ла́нтос (, при рождении Та́маш Ла́нтош — , 1 февраля 1928 — 11 февраля 2008) — американский политик венгерско-еврейского происхождения.

Биография 
Во время Второй мировой войны Лантос был членом движения сопротивления и узником концлагеря. Освобождён Советской армией.

После войны эмигрировал в США. В 1998 году принял участие в съёмках документального фильма о Холокосте «Последние дни».

С 1981 года член Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, поначалу от 11-го, позже от 12-го избирательного округа Калифорнии. С 2007 года председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам.

Умер 11 февраля 2008 года в медицинском центре ВМС США Бетесды от рака пищевода. Похоронен на Кладбище Конгресса.

Политические позиции 
По политическим взглядам Лантоса часто рассматривали как одного из более либеральных депутатов Конгресса. К его деятельности и убеждениям относились:
 защита прав человека, которой он придавал центральное значение
 поддержка легализации абортов и исследований стволовых клеток
 оппозиция принятию закона «Патриотический акт»
 поддержка сексуальных меньшинств, в том числе их прав на брак и усыновление детей
 сопротивление применению смертной казни
 поддержка легализации лёгких наркотиков в медицине
 ограничение права на владение оружием

Вместе с тем, во внешней политике он в целом придерживался интервенционистской линии. Он часто поддерживал освободительные движения, направленные против конкурентов США (например, за независимость Тибета от КНР) и осуждал направленные против режимов, лояльных к Вашингтону (например, критиковал фронт Полисарио, высказываясь в поддержку марокканской оккупации Западной Сахары).

Лантос был в числе представителей Демократической партии, с наибольшим энтузиазмом воспринявших войны против Ирака в 1991 и 2003 годах. Под его началом проводились слушания в Конгрессе, в ходе которых прозвучало знаменитое «свидетельство Наиры», «15-летней медсестры», якобы ставшей свидетельницей варварской расправы иракских солдат над кувейтскими младенцами, которых они выбрасывали из контейнеров для новорожденных. Впоследствии оказалось, что «Наира» — дочь посла Кувейта в США, а её речь была написана пиар-компанией «Hill & Knowlton». 4 октября 2002 года голосование «за» незначительного большинства демократов во главе с Лантосом в Комитете по международным отношениям позволило провести Резолюцию за использование силы, позволявшую Джорджу Бушу-младшему начать войну в Ираке. Лантос дистанцировался от политики администрации Буша в отношении Ирака только в 2006 году.

Отношение к России 
Лантос был известен своим крайне неприязненным отношением к российским властям и неоднократно отличался резкими высказываниями в их сторону. Однажды он сравнил Владимира Путина с героем американских мультфильмов задиристым морячком Попаем и назвал его высказывания «невероятно тупыми». Экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера Лантос назвал «политической проституткой, получающей теперь чеки от Путина», имея в виду работу Шрёдера в компании по строительству Северо-Европейского газопровода.

Став новым главой Комитета по международным отношениям в Палате представителей Конгресса США заявил, что россиянам было лучше жить при Ельцине.

Примечания

Ссылки 
 

Члены Палаты представителей от штата Калифорния
Члены Демократической партии США
Награждённые Президентской медалью Свободы
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Политические комментаторы США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Университета штата Калифорния в Сан-Франциско